Dietrich Brömse bzw. Dietrich Broemse ist der Name folgender Personen:

* Dietrich Brömse (1470–1508), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Dietrich von Broemse (1540–1600), deutscher Politiker, Bürgermeister in Lübeck
 Dietrich Brömse (1579–1638), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Dietrich Brömse (1602–1644), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck